Lahmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Jose Lahmeyer Bugalho (1905–1949), portugiesischer Dichter deutscher Abstammung

 Wilhelm Lahmeyer (1859–1907), deutscher Unternehmer der Elektroindustrie

Auf Wilhelm Lahmeyer gehen folgende Unternehmen zurück:
 Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co.
 Lahmeyer International, ein Beratungsunternehmen für Energie, Wasser und Verkehr mit Sitz in Bad Vilbel